Le nom USS A-1 peut faire référence à deux navires de l'United States Navy :
 l', un des premiers sous-marins de la marine, de la classe Plunger ;
 l', une maison flottante acquise par l'US Navy en 1917.

A-1